Кубок мира по конькобежному спорту 2019/2020 () — серия этапов соревнований по конькобежному спорту, которые проходили с 15 ноября 2019 года по 8 марта 2020 года. Было проведено 6 этапов. По результатам первых 4-х этапов Кубка мира конькобежцы квалифицировались на чемпионат Европы на отдельных дистанциях, чемпионаты мира по классическому и спринтерскому многоборью и чемпионат мира на отдельных дистанциях. В финале Кубка мира в Херенвене принимали участие на каждой дистанции первые 12 спортсменов по итогам пяти этапов (в масс-старте по 20 спортсменов), также ппроводились показательные гонки преследования на 6 кругов, в которых соревновались команды состоящие из мужчины и женщины.

Календарь

Начисление очков 

 * 1, 2 и 3 место в Дивизионе В получают дополнительно 15, 10 и 5 очков соответственно.
 ** 1, 2 и 3 место в финале масс-старта получают дополнительно 60, 54 и 48 очков соответственно.

Квалификационный норматив 
Для участия в Кубке мира спортсмен должен выполнить определенный норматив на дистанции на международных или национальных соревнованиях, прошедших после 1 июля 2018 года. Нормативы одинаковы для всех катков, кроме трёх высокогорных крытых катков в Калгари, Солт-Лейк-Сити и Урумчи, для которых определены другие нормативы.

Зачёт на отдельных дистанциях 
(первые 12 спортсменов).

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 и 10 000 м

Командная гонка

Командный спринт 

 * падение на дистанции
 ** дисквалификация

Масс-старт 

 Очки за полуфинал / Очки за финал

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 и 5000 м

Командная гонка 

 * падение на дистанции

Командный спринт

Масс-старт 

 Очки за полуфинал / Очки за финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты 1-го этапа
 Результаты 2-го этапа
 Результаты 3-го этапа
 Результаты 4-го этапа
 Результаты 5-го этапа
 Результаты 6-го этапа

Кубки мира по конькобежному спорту
2019 год в конькобежном спорте
2020 год в конькобежном спорте
Зимние виды спорта в сезоне 2019/2020